Un temple d'Osiris est un temple égyptien dédié au culte d'Osiris. Il en existe plusieurs :
 temple d'Osiris (Abydos)
 temple d'Osiris (Bousiris)
 temple d'Osiris (Karnak)
 temple d'Osiris Heqadjet (Karnak)
 temple de Taposiris Magna

Index égyptologique
Osiris